Анато́лий Влади́мирович Попо́в:
 Попов, Анатолий Владимирович (1924—1943) — подпольщик Великой Отечественной войны, участник антифашистской организации «Молодая гвардия».
 Попов, Анатолий Владимирович (1955—2022) — советский игрок в хоккей с мячом.